Chaudefontaine kan syfta på:
 Chaudefontaine, Doubs
 Chaudefontaine, Marne